Skarpnäck kan avse:

 Skarpnäcks stadsdelsområde – ett stadsdelsområde i Söderort i Stockholms kommun 1997–
 Skarpnäcks gård (stadsdel) – en stadsdel i Söderort inom Stockholms kommun, vanligen vad som avses med Skarpnäck 1963–
 Skarpnäck (stadsdel) – en stadsdel i söderort Stockholm som bildades 1926 och upplöstes 1963
 Skarpnäcksfältet – ett informellt område och tidigare flygfält i stadsdelen Skarpnäcks gård
 Skarpnäcksstaden - den stadslika bebyggelsen på Skarpnäcksfältet
 Skarpnäcks församling – en församling i Enskede kontrakt i Stockholms stift 1957–
 Skarpnäcks distrikt - ett distrikt i Stockholms kommun och Stockholms län 2016–
 Skarpnäck (postort) – en postort i Söderort inom Stockholms kommun 1993–
 Skarpnäcks folkhögskola - Skarpnäcks lokala folkbildningscentrum
 Skarpnäcks gård (gods) – ett tidigare säteri och storgods i Söderort inom Stockholms kommun
 Skarpnäck (hållplats) – en tidigare slutstation på spårvägslinjen Enskedebanan
 Skarpnäck (tunnelbanestation) – en station inom Stockholms tunnelbana i stadsdelen Skarpnäcks gård